A Grande Bola Azul é o primeiro álbum da banda de pop punk/reggae Scracho.

Lista de faixas 
 Dubohm
 Universo Paralelo
 Quando eu voltar
 Faça Valer
 A Vida Que Eu Quero
 Divina Comédia
 Então Vai
 Mais um Dia
 Você Mudou
 Pelo Tempo Que For
 Dois Sorrisos e Meia Palavra (Canção Pra Te Mostrar)
 Sissy
 Treze
 Morena

Integrantes 
 Débora Teicher - Bateria
 Caio Corrêa - Baixo
 Diego Miranda - Guitarra e Vocais
 Gabriel Leal - Guitarra

Ligações externas 
 

Álbuns de 2007
Álbuns de Scracho